Kipps (roman), een roman uit 1905 van H.G. Wells
Kipps (1921), een film van Harold M. Shaw
Kipps (1941), een film van Carol Reed